Juniper Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Juniper Island (Minnesota)
 Juniper Island (New York)
 Juniper Island (Vermont)

in Kanada:
 Juniper Island (Ontario)